Androniscus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Karl Wilhelm Verhoeff 1908. Androniscus ingår i familjen Trichoniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Androniscus